Нора́йр Григоря́н (; 7 января 1983, Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Первое появление в профессиональном футболе случилось в 18 лет, когда Григорян был заявлен на матчи Премьер-лиги за абовянский «Котайк». В дебютном, для себя, сезоне провёл 10 матчей. За «Котайк» провёл в общей сложности 5 сезонов, после чего покинул клуб, прежде чем он расформировался. В «Гандзасаре» отыграл 2 сезона, но выступление за клуб оказалось непродуктивными. Переход состоялся в «Улисс». В «Улиссе» Григорян проявил себя высококачественным игроком линии обороны, став основным игроков в команде. Надёжность тыла давала нападающим реализовывать своим моменты, благодаря чему «Улисс» обыгрывал своих соперников. В чемпионатах 2009 и 2010 годов команда становилась бронзовым призёром (впервые в истории клуба). А сам Григоярн провёл все 28 матчей чемпионата Армении, без единой замены. Тем удивительней стал переход из «Улисса» обратно в «Гандзасар». Но и в «Гандзасаре», после нескольких игр в начале сезона, Григорян стал игроком основного состава. Позже стал вице-капитаном команды. Под руководством Абраама Хашманян команда выступала очень удачно, а в некоторый отрезок чемпионата даже лидировала в турнирной таблице. Однако, затем наступила череда неудачных матчей и команда упустила первую строчку. Оставив борьбу за золото, команда переключилась за серебро против «Пюника». Набрав в итоге одинаковое количество очков «Гандзасар» уступил серебро по личным встречам, заняв третью строчку. Григорян в третий сезон подряд завоевал бронзовую медаль. С завершением чемпионата завершился срок действия контракта между игроком и клубом. Перед Григоряном встал выбор продолжения карьеры. Наиболее вероятнее было продолжить в «Гандзасаре», либо вернуться в «Улисс», что в конечном итоге произошло. Позже, стало известно, что одним из факторов перехода в «Улисс» стала женитьба Григоряна, семья которого в Ереване.

Достижения 
 «Улисс»
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 2009, 2010
 «Гандзасар»
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 2011

Статистика выступлений 
Данные на 11 ноября 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА  
 Профиль на footballdatabase.eu  
 
 

Футболисты Армении
Игроки ФК «Котайк»
Игроки ФК «Котайк-2003»
Игроки ФК «Гандзасар» Капан
Игроки ФК «Улисс»
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Урарту»